Lithos est la transcription du grec .

 Lithos est le pluriel de litho, une abréviation commune pour lithographie.
 Lithos est une revue scientifique à comité de lecture, qui publie des articles de recherche en minéralogie et en géochimie.
 La confédération Lithos est une confédération de loges maçonniques.